Маріяш Гриць — український галицький інженер, громадський діяч, делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Маріяш Олег Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-українсько-української війни.
Прізвища